Лионский вокзал (, Гар-де-Льон), официально Paris-Gare-de-Lyon — один из семи крупнейших железнодорожных терминалов, расположенных в Париже. Построен к Всемирной выставке 1900 года. Состоит из нескольких уровней-этажей. Представляет собой классический пример архитектуры своего времени.

Вокзал расположен в XII округе, на правом берегу реки Сены, на востоке Парижа. Был открыт в 1849 году и является северной конечной станцией . Он назван в честь города Лион — остановки многих поездов дальнего следования, отправляющихся отсюда, в основном на юг Франции. Вокзал обслуживается высокоскоростными поездами TGV, которые отправляются в южную и восточную Францию, Швейцарию, Германию, Италию и Испанию. На вокзале также останавливаются региональные поезда и поезда RER, а также имеется переход на станцию «Гар-де-Льон» Парижского метрополитена.

Большая башня с часами на углу Лионского вокзала высотой 64 метра также датируется 1900 годом.

Вокзальный ресторан «Синий экспресс» (Le Train Bleu) с обстановкой в восточном стиле обслуживает путешественников и гостей столицы с 1901 года.

История

Первый вокзал, 1847 год 
Железнодорожная станция Лион (I) строилась с 1847 года. Официально она была открыта для публики 12 августа 1849 года под названием «Железнодорожная станция из Парижа в Монтеро» (). Это было дощатое здание, спроектированное архитектором  под руководством барона Хауссмана, и на момент постройки оно ожидало арбитражного разбирательства между французским государством и первой компанией  (PLM) по поводу его управления. Компании PLM не очень нравилось, что рядом с вокзалом строилась тюрьма Мазас. Компания надеялась, что она сможет довести железнодорожную ветку до площади Бастилии. Однако вместо этого была проложена  (). Станция многократно расширялась с увеличением объёмов железнодорожных перевозок.

Второй вокзал, 1855 год 
Поскольку станция стала непригодной для дальнейшего расширения, в 1855 году по планам Франсуа-Алексиса Сендриё был построен Лионский вокзал (II), который стал управляться новой железнодорожной компанией  (PL). Вокзал был построен на насыпи высотой от шести до восьми метров, чтобы защитить его от разливов Сены. В нём всего пять путей, занимающих большой зал длиной 220 метров и шириной 42 метра. Находящийся справа от входа в зал прибытия портик соединял сам вокзал с расположенным сбоку центральным административным зданием Bâtiment X, выходящим на бульвар Мазас. Здание вокзала было частично уничтожено пожаром во время Парижской коммуны в 1871 году и позднее восстановлено в прежнем виде.

8 июля 1887 года отъезд из Парижа генерала Жоржа Буланже вызвал демонстрацию: 8 000 человек вторглись на вокзал и покрыли поезд плакатами «Il reviendra» () и задержав его отправление на полтора часа.

Третий вокзал, 1900 год 
К 1900 году, к началу Всемирной выставки 1900 года, был построен новый тринадцатипутный Лионский вокзал (III), спроектированный тулонским архитектором  и украшенный большой фреской марсельского художника , изображающей некоторые города, на которые можно выехать с этого вокзала. Он был торжественно открыт 6 апреля 1901 года Эмилем Лубе, президентом Третьей республики.

Фасад вокзала выходил на площадь Дидро (ныне ), а часовая башня высотой 67 метров покрыта цинковым куполом. На вершину часовой башни ведёт лестница из четырёхсот ступеней. На башне установлены монументальные часы работы Поля Гарнье с четырьмя циферблатами диаметром 6,4 метра и 140 м2 витражного стекла. Латунные римские цифры окрашены вручную и имеют высоту один метр. Стрелки часов изготовлены из алюминия; минутная весит 38 кг и имеет размер 4 метра, а часовая весит 26 кг и имеет размер 2,8 метра. До 1929 года циферблаты освещались изнутри 250 газовыми лампами. Они были заменены электрическим освещением, модернизированным в 2005 году компанией Bodet.

Происшествия 

 27 июня 1988 года: поезд с отключёнными тормозами потерял управление и врезался в переполненный пассажирский состав на станции «Лионский вокзал» в Париже. Тогда это была самая страшная катастрофа на железной дороге в истории национальных железных дорог Франции. Она унесла жизни 56 человек, около 50 было ранено. National Geographic выпустил фильм «Секунды до катастрофы: Железнодорожная катастрофа в Париже».
 28 февраля 2020 года: пожар в Лионском вокзале. Есть подозрение, что причиной стал поджог.

См. также 

 TGV

Примечания

Ссылки 

XII округ Парижа
Тупиковые железнодорожные станции